Ladinia bezeichnet:

 ein wissenschaftliches Jahrbuch, siehe Ladinia – Sföi culturâl dai ladins dles Dolomites
 die ladinische und italienische Bezeichnung für Ladinien